Creswell (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
Creswell Crags, een Britse kalksteenkloof op de grens van Derbyshire en Nottinghamshire
Creswell (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Creswell (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Creswell (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon